No Time To Chill — п'ятий альбом німецького гурту Scooter, який вийшов 20 липня 1998 року. До альбому увійшло три сингли: «How Much Is the Fish?», «We Are The Greatest/I Was Made For Lovin' You» and «Call Me Mañana».

Треклист 
 «Last Warning» - (0:56)
 «How Much Is The Fish?» - (3:45) 
 «We Are the Greatest» - (5:08)
 «Call Me Mañana» - (3:54)
 «Don't Stop» - (3:39)
 «I Was Made for Lovin’ You» - (3:32)
 «Frequent Traveller» - (3:35)
 «Eyes Without A Face» - (3:17)
 «Hands Up!» - (4:05)
 «Everything's Borrowed» - (5:13)
 «Expecting More From Ratty» - (4:10)
 «Time And Space» - (4:49)

Сингли 

 «How Much Is The Fish?» - (1999)
 «We Are The Greatest» - (1999)
 «Call Me Manana» - (1999)

Музичні альбоми 1998
Альбоми Scooter